Jazon (I w.) – uczeń św. Pawła
 Jazon (I w.) – uczeń św. Pawła, biskup Tarsu